Alessandro Lucarelli (1977), Italiaans voetballer
 Carlo Lucarelli (1960), Italiaans schrijver
 Cristiano Lucarelli (1975), Italiaans voetballer
 Ricardo Lucarelli (1992), Braziliaans volleyballer
 Vittorio Lucarelli (1928–2008), Italiaans schermer